Las siglas GTA pueden hacer referencia a:

 El vehículo deportivo de fabricación española GTA Spano.
 La escudería automovilística GTA 6 Motor Competición.
 El Área Metropolitana de Toronto, en inglés Greater Toronto Area.
 La saga de videojuegos Grand Theft Auto.
 Grand Theft Auto (videojuego), primer título de la saga.